Denumirea Cuza Vodă se poate referi la următoarele locuri denumite după domnitorul '''Alexandru Ioan Cuza.

Localități din România 

 Cuza Vodă, județul Botoșani;
 Cuza Vodă (Salcia Tudor), o localitate în comuna Salcia Tudor, județul Brăila;
 Cuza Vodă (Stăncuța), județul Brăila;
 Cuza Vodă, sat în comuna cu același nume, județul Călărași;
 Cuza Vodă, reședința comunei cu același nume, județul Constanța;
 Cuza Vodă, județul Dâmbovița;
 Cuza Vodă, reședința comunei cu același nume, județul Galați;
 Cuza Vodă (Ipatele), județul Iași;
 Cuza Vodă (Popricani), județul Iași;
 Cuza Vodă, denumirea veche a satului Alexandru Ioan Cuza, județul Iași și
 Cuza Vodă, județul Olt.

Părți ale unor localități din România 

 Strada Cuza Vodă, o stradă din centrul istoric al orașului Buzău.

Părți ale unor localități din Republica Moldova 

 Bulevardul Cuza-Vodă, un bulevard din Chișinău.

Monumente istorice 
 Casa „Cuza Vodă”

A se vedea și 

 Alexandru Ioan Cuza (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii